Клочки — топоним:

Белоруссия 
 Клочки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Клочки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Клочки — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Клочки — посёлок в Дзержинском районе Минской области.
 Клочки — остановочный пункт/платформа, Белорусская железная дорога, Гродненская область. Код 135246.

Россия 
 Клочки — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Клочки — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Клочки — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Клочки — исторический район в Невском районе Санкт-Петербурга.

Украина 
 Клочки — село в Народичском районе Житомирской области.
 Клочки — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Клочки — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Клочки — разъезд, Юго-Западная железная дорога, Житомирская область. Код 349310.

См. также 
 Клочков
 Клочковка
 Клочково
 Клочкова